Тиченор — фамилия:

 Тиченор, Бриджет (1917—1990) — мексиканская художница.
 Тиченор, Дилан (род. 1968) — американский кинематографист, монтажёр.
 Тиченор, Эдна (1901—1965) — американская актриса эпохи немого кино.

См. также 
 Тичино